Сан Хосе де Трансито има више значења:

 Сан Хосе де Трансито (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Трансито, Ел Агвакате (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику